Yagura (矢倉囲い o 櫓囲い yaguragakoi, a veces traducido como Fortaleza) es un castillo usado en shogi. Este castillo es considerado por muchos jugadores como la posición defensiva más fuerte en el shogi para partidas de Doble Torre Estática. 

La palabra Yagura se refiere a una suerte de torreón o atalaya que se encontraba en los castillos japoneses.

La forma más común del Yagura es el Yagura de Oro, pero existen muchas otras formas variantes. Adicionalmente, el Yagura está relacionado con varios otros castillos. Por ejemplo, el castillo Cangrejo se puede convertir en un Yagura de Oro, y el Yagura de Oro se puede convertir a su vez en un Yagura Anaguma.

Yagura es también el nombre de una estrategia de apertura que usa un castillo Yagura (véase Apertura Yagura). Cuando se usa en la apertura Yagura, el alfil, la torre y un peón apoyan un ataque posterior usando la plata o el caballo de la torre. Variantes del Yagura se usan también en otras partidas de Doble Torre Estática (por ejemplo, Intercambio de Alfiles), así como en partidas de Torre Estática vs. Torre Móvil y en partidas de Doble Torre Móvil.

Historia 

La evidencia más temprana del uso de un castillo Yagura ocurrió en un juego de Sansa Hon'inbō en 1618, quien jugó una posición de Torre Estática (eventualmente Torre de Manga) contra Sōkei Ōhashi I, que jugó una posición de Torre en Cuarta Fila (eventualmente Torre en Tercera Fila).

En la era moderna, los castillos Yagura se utilizan típicamente en posiciones de Torre Estática contra oponentes que también juegan Torre Estática (es decir, en partidas de Doble Torre Estática). Con todo, posiciones de Torre Estática versus alguna posición de Torre Móvil con Intercambio de Alfiles también pueden emplear una variante de Yagura tras el intercambio de alfiles. Además, castillos Yagura construidos en el lado derecho del tablero pueden usarse en partidas de Doble Torre Móvil.

Forma básica 

El castillo Yagura tiene la plata izquierda en la casilla 77 (7g) y el oro derecho en la casilla 78 (7h), cuando se juega con las negras (sente). En particular, la plata en 77 es la característica por excelencia que define al Yagura. La mayoría de variantes de castillo Yagura tienen esta estructura. El peón de la séptima fila debe ser avanzado para darle lugar a la plata.

Cuando el rey se mueve al interior del castillo, usualmente se ubica en la casilla 88 (8h), si bien hay excepciones en las que el rey permanece fuera del castillo (en 68, 69 o 79) o en una casilla diferente en otras variantes (p. ej., 78 ).

Esta forma básica puede darse en partidas en las que el jugador opta por un ataque temprano sin extensas preparaciones defensivas. Por ejemplo, la forma básica usualmente se forma en aperturas de Intercambio de Alfiles y este puede ser el único desarrollo de castillo en las estrategias de ataque más rápidas como Plata Escaladora o Plata Apresurada.

Cuando se usa en la apertura Yagura, se puede construir un Yagura simple con la formación Plata-7g Oro-7h y con el peón de la quinta fila típicamente adelantado para que el alfil pueda utilizarse tempranamente para propósitos de contraataque (tales como intercambiar el peón de la tercera fila o intercambiar los alfiles a través de Peón-2d Peónx2d Alfilx2d Alfilx2d Torrex2d si el alfil del oponente está en 3c, o moviéndose a 4f a atacar la torre del oponente en 8b o a atacar al caballo adelantado del oponente en 7c posiblemente a la vez que se apoya un reingreso de peón en Peón*7d o un avance de peón con Peón-7d). Esta formación de las negras que se muestra en el diagrama adyacente es de hecho un desarrollo de transición en la variación de Yagura Clásico de la apertura Yagura.

La peón de la sexta fila a menudo se adelanta a 6f, aunque este no es siempre el caso (por ejemplo, no siempre se avanza en el Yagura de Casco en aperturas de Intercambio de Alfiles y en otros casos permanece en 6g para que la plata izquierda pueda moverse a 6f) .

Si bien estos movimentoes pueden pensarse como la estructura básica del Yagura en abstracto, la forma más común de Yagura es el Yagura de Oro.

Yagura de Oro 

Una estructura de Yagura común es el Yagura de Oro (金矢倉 kin yagura), al punto que generalmente cuando se usa el término Yagura 矢倉 (especialmente en la apertura Yagura), implica que la variante a la que se hace referencia es la de Yagura de Oro. Se caracteriza por tener un rey fuertemente protegido y una línea de peones bien fortificada. Es difícil derribarlo con un asalto frontal, aunque es más débil ante ataques laterales. Por lo general, se usa contra aperturas de Torre Estática que implican adelantar el peón de la torre. Sin embargo, un oponente puede adoptar esta defensa con igual facilidad, lo que resulta en que ninguno de los bandos tenga una ventaja obvia.

Existe bastante flexibilidad sobre el orden de los movimientos a la hora de construir la defensa de Yagura. Un punto a tener en cuenta es que los generales deberían moverse en diagonal, no directamente hacia adelante. 

Mientras se construy el castillo, el peón de la torre se adelanta a menudo dos casillas en preparación para un asalto con la torre contra el rey contrario. Otra preparación común es avanzar el peón adyacente a la plata, permitiendo así el paso tanto de la plata como del caballo izquierdos. Tales  movimientos ofensivos no son parte del castillo propiamente, pero el avance de dos casillas del peón debe hacerse tempranamente si hay espacio para ello, de forma que a menudo se hace mientras todavía se está encastillando. 

En las siguientes tres secciones se describen posibles desarrollos típicos de un castillo Yagura en aperturas de Doble Yagura. Los primeros son secuencias normales de nueve movimientos de desarrollo del castillo. La última sección muestra el desarrollo de un Yagura Rápido que es un movimiento más rápido que los métodos usuales.

No obstante, el orden específico de la secuencia de movimientos del castillo variará dependiendo del desarrollo de las piezas de las blancas. Más aún, el castillo generalmente no se construye de una sola vez, sino que el desarrollo del castillo está entretejido con el desarrollo de las piezas del ataque. Adicionalmente, mover al rey hasta el interior del castillo hasta su lugar en la casilla 8h no siempre es lo más óptimo dependiendo del estado y la naturaleza del ataque de las blancas.

Progresión del Yagura Clásico (Plata-7g temprana) 
La progresión del castillo de Yagura de Oro en la apertura de Yagura Clásico (旧矢倉 kyū yagura) se muestra a continuación para las negras. Esta secuencia de 9 movimientos es bastante típica.

Nueva progresión del Yagura (Peón-6f temprano) 

La progresión del castillo Yagura de Oro en la apertura de Nuevo Yagura (新矢倉 shin yagura) para las negras se muestra a continuación. La construcción del castillo del Nuevo Yagura difiere de la construcción del Yagura Clásico a partir del tercer movimiento del jugador.

Progresión del Yagura Rápido 

El castillo Yagura Rápido o el encastillamiento de Yagura Rápido (矢倉早囲い yagura hayagakoi) es una forma más rápida de formar un castillo Yagura que la forma estándar, ya que ahorra un tempo. No se trata de un castillo distinto, sino más bien de un método de construir el castillo.

El encastillamiento de Yagura Rápido lleva a la posición intermedia que se ve en el diagrama adyacente. Esta posición intermedia no ocurre cuando se construye el Yagura con la secuencia de movimientos tradicional más lenta.

(El término 早囲い hayagakoi, también se refiere al castillo Rápido, que también es conocido como castillo de Muro.)

Progresión a partir de un Intercambio de Alfiles rechazado 
Se puede construir un Yagura a partir de una configuración inicial de Intercambio de Alfiles en la que el oponente se rehúsa al intercambio de alfiles usual.

Atacando al Yagura de Oro 
Un ataque común contra la defensa del Yagura consiste en hacer avanzar el caballo de la torre directamente hacia adelante, defendido por la torre y con un peón en mano (es decir, un peón que se ha capturado antes y se puede reingresar en cualquier momento), para atacar las fortificaciones a ambos costados del rey encastillado.  Si el defensor ha respondido al avance de un peón de lanza en ese costado, se puede reingresar un peón donde había estado el peón del borde. Si la plata que se usa para defender se ha movido o no está aún en posición, se puede reingresar un peón allí.

Variantes 
Si bien el castillo Yagura de Oro es muy común, existen varias variantes de Yagura, muchas de las cuales están diseñadas para afrontar las debilidades de la estructura del Yagura de oro en determinadas situaciones.

Yagura de oro con Plata-6h 

Si bien la plata de la izquierda está típicamente en la casilla 7g del Yagura de oro, cuando se es atacado por un oponente que juga una estrategia de Torre en Cuarta Fila Derecha con Mino Izquierdo, la plata en 7g será atacada por el caballo del oponente que salta a 8e o 6e. Puesto que un intercambio plata-caballo casi nunca es favorable, la plata permanece en 6h donde está a salvo del ataque y a la vez defiende la casilla 5g (en el caso de que el caballo se mueva a 6e). Esta forma también permite al caballo izquierdo capturar/recapturar en 7g, así como cerrar la diagonal larga por la que puede atacar el alfil oponente.

Yagura de tofu 

El Yagura de Tofu (豆腐矢倉 tōfu yagura) no es un castillo propiamente dicho, sino una deformación del Yagura de Oro causada por un ataque rival. De esta manera, esta forma occure debido a una preparación inadecuada. El uso del término tofu es una analogía sobre la facilidad con la que este castillo se vendrá abajo, tal y como el tofu suave usado en Japón.

El Yagura de Tofu se desarrolla a partir de un Yagura de Oro cuando el oponente ataca la plata del Yagura en 7g con un salto del caballo de 7c a 8e. Puesto que el intercambio plata-caballo no es favorable para las negras, la plata escapa del ataque moviéndose a 8f. Desafortunadamente, esto elimina una pieza que cierra la diagonal que el alfil del oponente está atacando. El segundo movimiento de ataque es ...Peón-6e. Las negras no pueden capturar este peón de la sexta fila con Peónx6e puesto que su peón de la sexta fila en 6f está fijado por el alfil de las blancas (es decir, moverlo pondría al rey en jaque). Sin embargo, no hay otras alternativas satisfactorias. Si las negras no capturan el peón, entonces ...Peónx6f ataca el oro derecho de las negras en 6g. Mover el oro hacia la izquierda con Oro-7g pone al oro al alcance del ataque del caballo de las blancas. Mover el oro hacia la derecha con Oro-5g ser̟á seguido por ... Peónx6f que amenaza con Peón-6g+ que atacará tanto el oro como el alfil de las negras y simultáneamente pondrá en jaque descubierto al rey de las negras permitiendo así que las blancas capturen el oro después de que las negras resuelvan el jaque. Mover al rey fuera de la diagonal con Rey-7i deja también un estado desfavorable en el que ...Peónx6f atacará el oro de las negras nuevamente amenazando con Peón-6g+ con un conjunto similar de piezas atacadas excepto ahora con un ataque descubierto sobre la lanza izquierda de las negras a manos del alfil de las blancas.

Este tipo de ataque Anti-Yagura ocurre en estrategias de Ataque Rápido Contra-Yagura, Mino Izquierdo de Torre en Cuarta Fila Derecha y algunas posiciones de Gangi.

Yagura completo 

El Yagura Completo o Yagura Total (総矢倉 sōyagura) recibe el nombre de completo gracias a que usa cuatro generales en lugar de los tres habituales, con la plata de la derecha ubicada en la casilla 5g en el castillo de las negras o la casilla 5c en el castillo de las blancas.  Dado que las platas del jugador están en la misma fila horizontal en 5g y 7g (en el caso de las negras), las dos platas son propensas a que el caballo del oponente les haga un tenedor a través de una secuencia ...Peón-6e Peónx6e Caballox6e.

Ejemplos de partidas de Yagura Completo 

El joseki para Doble Yagura Completo a menudo puede llevar a un empate por repetición (sennichite) ya que ambos oponentes se sentirán en una situación similar a un zugzwang.  Así pues, puede usarse intencionalmente para cambiar de colores estratégicamente (en tanto los resultados del empate por repetición llevan a que se repita inmediatamente una nueva partida pero con las posiciones de blancas y negras invertidas). No obstante, es posible jugar un juego de Doble Yagura Completo sin que haya empate por repetición. La partida  por el título Meijin del 13 de mayo de 1976 entre Kunio Yonenaga y Makoto Nakahara es un ejemplo de este tipo de juego.

Yagura de plata 

Un Yagura de Plata (銀矢倉 gin yagura) usa una plata en 6g en lugar de un oro.  Esto permite defender el oro en 7h, que en un Yagura de Oro solo es defendido por el rey. Yagura de Plata permite una mayor flexibilidad con dos platas en la fila horizontal 7. En un Yagura de oro, si la plata en 7g se mueve a 7f, no podrá devolverse a 7g, y si el oro en 6g se mueve a 7f, no puede regresar a 7g. El uso de dos platas en 7g y 6g permite el mismo rango de defensa sobre 8f, 7f, 6f y 5f, así como el mayor potencial de que ambas platas pueden regresar a 7g y 6g tras subir a la fila horizontal 6. Sin embargo, al usar una segunda plata para el castillo, se renuncia al uso de la plata con fines ofensivos y el costado de la plata (5g) queda indefenso.

Ejemplo de partida de Yagura de Plata 

Una partida entre Akira Watanabe y Akira Inaba en abril de 2019 muestra un ejemplo de Yagura de Plata. La apertura fue Intercambio de Alfiles, Doble Plata Reclinada, variación Peón-2e Oro-4h Torre-2i. Ambos jugadores primero construyeron un castillo Kabuto (Casco) como es típico en partidas de Intercambio de Alfiles. Después de esto, Inaba (blancas) empleó la táctica actualmente popular de esperar a que las negras iniciaran el ataque jugando movimientos de espera. Esto le dio a Watanabe (negras) el tiempo para desarrollar su castillo de Casco en un Yagura de Plata empujando su peón de sexta fila (Peón-6f), moviendo su plata reclinada de 5f a 6f, moviendo su rey al castillo (Rey-7i, Rey-8h), y avanzando el peón central (Peón-5f).

Yagura Incompleto 

Un Yagura Incompleto o Yagura a Medias (片矢倉 kata yagura) tiene el rey y el oro en 7h y 6h, respectivamente, en lugar de las posiciones 8h y 7h como en los castillos de Yagura habituales. Esta posición se hace con el fin de protegerse de que el alfil del oponente sea reingresado en 6i o 5i (resaltado en el diagrama) después de un intercambio de alfil, en tanto ahora el oro en 6h está defendido por la plata en 7g y el oro en 6g y el oro en 6h pueden atacar 6i.  En un Yagura de Oro, el oro en 6h no queda defendido por ninguna pieza además del rey, y no puede atacar a un alfil que fue lanzado en 6i. El Yagura Incompleto también se conoce como Yagura de Amano (天野矢倉), llamado así en honor al maestro shogi del período Edo Sōfu Amano.

Yagura de Casco 

El castillo de Yagura de casco o Kabuto Yagura (兜矢倉kabuto yagura) es una variante que se utiliza en partidas de Intercambio de Alfiles, especialmente en las variaciones de Plata Reclinada, en los que hay un mayor desarrollo en lo defensivo antes de que los jugadores empiecen sus ataques.

Este castillo se caracteriza por mezclar elementos del castillo de Casco o Yelmo (カブト kabuto), caracterizado por la posición de los oros en 5h y 7h.  El rey se puede mover completamente al interior del castillo en la casilla 8h, pero es común que permanezca fuera del castillo en 7i o 6h (o con menos frecuencia en 6i).

Por lo general, el oro derecho no se mueve a 6g, sino que permanece en 5h para así poder defenderse más ampliamente contra reingresos de alfiles del oponente. Hay incluso una variante en la que el oro derecho se ubica en 4h para que poder defender un área aún más amplia.

El peón del borde a menudo se avanza hasta Peón-9f, especialmente en las variaciones de Plata Reclinada.

Como resultado de que el oro derecho permanezca en la fila horizontal 8, el peón de la sexta fila a menudo no es avanzado a 6f. En las variaciones de Plata Reclinada de Intercambio de Alfiles, algunas subvariaciones avanzan el peón a 6f para que pueda capturar el peón del oponente en esa fila (con ... Peón-6e Peónx6e). Sin embargo, en otras subvariaciones, el peón en Peón-6f puede no ser considerado ventajoso.

Un Yagura de Casco se puede convertir en un Yagura Mellado moviendo el oro derecho a 6h.

En una variación de Plata Reclinada con Peón-6f, la plata derecha reclinada en 5f posiblemente se puede mover a 6g para convertirse en un Yagura de Plata.

Yagura Mellado 

Yagura Mellado o Yagura Hueco (へこみ矢倉 o 凹み矢倉hekomi yagura).

El Yagura Mellado aparece a menudo en aperturas de Intercambio de Alfiles como un desarrollo del castillo Yagura de Casco.

Típicamente, es usado por las blancas en las variantes de Doble Plata Reclinada de esa apertura.

El peón de la sexta fila (o de la cuarta fila para las blancas) también se puede avanzar para que este castillo pueda convertirse en un Yagura de Oro.

Yagura de Doi 

El Yagura de Doi (土居矢倉 Doi yagura) es una variante de Yagura inventada por Ichitarō Doi (土居市太郎) quien la usó en un torneo por el título de Meijin en 1940. Su rasgo único es que el oro de la izquierda se mueve hacia arriba a la casilla 6g en lugar del movimiento habitual del oro derecho moviéndose a 6g, mientras que el oro derecho permanece en 5h.

Esta variante no es tan fuerte como el Yagura de Oro; no obstante, brinda una protección más amplia dentro del campo del jugador, lo que puede resultar importante si el alfil oponente está fuera del tablero. (Hay que tener en cuenta que este es el mismo razonamiento utilizado para el Yagura Incompleto, en el que el oro izquierdo es más central en 6h en lugar de 7h, y en el Yagura de Casco utilizado en partidas de Intercambio de Alfiles con su oro derecho en 5h o 6h.)

Este castillo fue utilizado recientemente de manera destacada por Taichi Takami en un torneo por el título Eiō en 2018.

Yagura de Crisantemo Flotante 

Yagura del Crisantemo Flotante o Kikusui Yagura (菊 水 矢倉 kikusui yagura). Se caracteriza por que el caballo salta a la casilla 7g mientras que la plata izquierda se mantiene en 8h y el rey en 8i (donde típicamente iría el caballo)

Yagura de Diamante 

Yagura de Diamante o Yagura de Abrojo (菱矢倉 hishi yagura). Combina el Yagura con un castillo Hishi (diamante o abrojo), con la plata izquierda en 6-f.

Yagura de Plata Alta 

Yagura de Plata Alta o Yagura de Plata en Pie (銀立ち矢倉gintachi yagura). 

El Yagura de Plata Alta se emplea en la estrategia de Peón de Vanguardia en la Cabeza del Rey, que es una posición Anti-Torre Móvil.

Yagura Anaguma 

Yagura Anaguma (矢倉穴熊) combina el Yagura con el castillo Anaguma (o una transición hacia este), encastillando al rey en la casilla 9i, por detrás de la lanza, que es el rasgo característico del Anaguma.

Yagura Cuadrado 
La variante de Yagura Cuadrado (四角矢倉 shikaku yagura) coloca a los cuatro generales en un cuadrado de 2x2. Hay dos subvariantes: Yagura Cuadrado de Oro y Yagura Cuadrado de Plata.

El Yagura Cuadrado de Plata es estructuralmente similar a un Yagura de Plata (es decir, platas en 7g y 6g), Yagura Incompleto (oro en 6h) y el castillo de los Cuatro Grandes (que también tiene este mismo arreglo cuadrado de plata-plata y oro-oro). Es un castillo muy fuerte. En primer lugar, es imposible reingresar un alfil en las casillas amarillos (en el diagrama adjunto, es decir 5h y 6i), lo que es posible con un Yagura de Oro. En segundo lugar, la casilla 5g está protegida por el oro en 6h. En tercer lugar, las casillas 7f y 6f no son puntos débiles. Sin embargo, este castillo es vulnerable a ataques por el borde izquierdo.

La otra forma relacionada es el Yagura Cuadrado de Oro. Este usa la misma forma cuadrada de 2x2 con cuatro generales pero tiene el oro típico en la casilla 6g como en el Yagura de Oro. Se coloca una plata en 6h para completar el cuadrado.

Yagura de Línea Recta 

Yagura de Línea Recta (一文字矢倉 ichi monji yagura )

Yagura Derecho 

Un Yagura Derecho o Yagura a la Derecha (右矢倉 migi yagura) es un castillo Yagura construido en el lado derecho del tablero en lugar del lado izquierdo tradicional.

Un Yagura Derecho puede ser útil en posiciones de Doble Torre Móvil ya que la estructura del Yagura es fuerte contra ataques desde arriba.

Una desventaja del Yagura Derecho es que requiere más movimientos para construirse que otros castillos de Torre Móvil, como el castillo Mino.

Un castillo Mino puede convertirse en un Yagura Derecho.

Relaciones con otros castillos

Castillo de cangrejo 

Al construir un castillo Yagura, hay una posición intermedia fuerte llamada castillo Cangrejo ( kani gakoi).   Tiene los tres peones del lado izquierdo avanzados a sus posiciones finales de Yagura, y en la fila horizontal 8 los cuatro generales están alineados junto al alfil, que todavía está en su posición inicial: 角金銀 金銀 alfil-oro-plata-oro-plata. El rey está una casilla a la izquierda, detrás de la plata del medio.

El nombre de "cangrejo" proviene de la forma en que el rey en 6i solo puede moverse horizontalmente (7i, 5i).

Castillo Gangi 
En algunas variaciones (especialmente la teoría previa a la década de 1960) de la apertura de Gangi, el Gangi puede convertirse en un Yagura de Plata.

Castillo de Mino 
Un castillo de Mino puede convertirse en Yagura Derecho.

Véase también 

 Apertura Yagura
 Castillo (shogi)

Referencias

Enlaces externos 

 Shogi Openings (blog profesional de Akira Nishio):
 Sobre un castillo de Yagura
 Tácticas básicas para romper el castillo de Yagura (1)
 Tácticas básicas para romper el castillo de Yagura (2)
 Tácticas básicas para romper el castillo de Yagura (3)
 Tácticas básicas para romper el castillo de Yagura (4)
 Vídeos de YouTube de cómo jugar shogi de HIDETCHI (en inglés): Lección n. ° 17: Castillos para la apertura de Doble Torre Estática Castillos Yagura de 1:54 a 6:59

Wikipedia:Artículos con texto en japonés
Shōgi